Rauchenberger  ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Rauchenberger (* 1972), Schweizer Gleitschirmpilotin
 Georg Rauchenberger (* 1895, † 1973), Bezirksheimatpfleger für die Oberpfalz
 Johannes Rauchenberger (* 1969), österreichischer Kunsthistoriker und Theologe, Kurator für zeitgenössische Kunst im Kulturzentrum bei den Minoriten in Graz
 Josef Rauchenberger (1949–2002), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Otto von Rauchenberger (1864–1942), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Viktor Rauchenberger (1908–1934), österreichischer Sozialdemokrat, hingerichtet

Siehe auch:
 Rauchenberg